Hollybush – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent
 Hollybush – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire